Asso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Rio
 Ignacio Jordán de Asso y del Rio